José Font puede referirse a cualquiera de los siguientes hombres:

 José Antonio Font arquitecto español, responsables del Ensanche de la Puerta del Sol en el año 1856. 
 José Font o Facón Grande dirigente gremial anarquista fusilado en la Patagonia Rebelde.